Toponímia:
 Kirby (Arkansas)
 Kirby (Indiana)
 Kirby (Ohio)
 Kirby (Texas)
 Kirby (Vermont)
 Kirby (Wyoming)
 Kirby (Wisconsin)
 Biografies:
 Ralph Kirby (Birmingham, 1884 - ?, 1945), entrenador anglès
 William Kirby (1975, Perth), nedador australià
 Miscel·lània:
 Kirby (personatge), personatge de videojocs, protagonista de la saga Kirby
 Kirby (pel·lícula), pel·lícula muda de 1923